MW steht als Abkürzung für:

 Call of Duty 4: Modern Warfare, Ego-Shooter aus dem Jahr 2007
 Call of Duty: Modern Warfare 2, Taktik-Shooter aus dem Jahr 2009
 Call of Duty: Modern Warfare 3, Taktik-Shooter aus dem Jahr 2011
 Kaimaninseln (ICAO-Code)
 Magische Welt, eine deutschsprachige, unabhängige Zauberfachzeitschrift
 Malawi, mit seinem internationalen Kfz-Kennzeichen und Landescode nach ISO 3166
 Malteser Werke, ein sozialkaritativer Dienstleister der Malteser, siehe Deutsche Malteser #Malteser Werke gemeinnützige GmbH
 Mandantenwährung, ein Datum in betriebswirtschaftlicher Software, siehe Mandantenfähigkeit
 Mannwoche, siehe Personenstunde #Andere Einheiten
 MediaWiki, eine frei verfügbare Verwaltungssoftware für Inhalte in Form eines Wiki-Systems
 Megawatt, das Millionenfache der physikalischen Einheit der Leistung
 Middleware, Programme in der Informatik, die zwischen Anwendungen vermitteln und diese kapseln
 Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt
 Mittelwasser, die über längere Zeit gemittelte Höhe des Wasserspiegels
 Mittelwelle, ein Frequenzband zur Übertragung elektromagnetischer Wellen
 Morbus Waldenström, eine maligne Lymphomerkrankung
 Mountain Wilderness, eine weltweit aktive Bergschutzorganisation
 Müller Weingarten, ehemaliges deutsches Maschinenbauunternehmen
 MW Kleinwagen GmbH, zuvor Minimobil-Wagen Fries GmbH, deutscher Hersteller von Automobilen
 Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht (MW), eine juristische Fachzeitschrift

MW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Mittelsachsen (für Mittweida)
 Großbritannien: Manchester

M. W. steht für:
 M. W., ein Ballon des Deutschen Vereins zur Förderung der Luftschifffahrt

Mw steht für:
 Momenten-Magnitude der Momenten-Magnituden-Skala

mW steht für:
 Milliwatt, ein Tausendstel der physikalischen Einheit der Leistung

.mw steht für:
 .mw, länderspezifische Top-Level-Domain von Malawi

Abkürzung